Александр Михайлович Захаров:
 Захаров, Александр Михайлович (1951—1982) — советский актёр.
 Захаров, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; 25 мая 1916.